Dehane peut désigner :
 Dehane, un village du Cameroun dans la commune d'Édéa,
 Dehane, un village du Cameroun dans la commune de Lokoundjé.

Homonymie de toponyme